Аберле — фамилия. Известные носители:

 Аберле, Хуан (1846—1930) — сальвадорский композитор, пианист и дирижёр, автор Национального гимна Сальвадора.
 Аберле, Энрике (1920—1973) — сальвадорский художник и культурный администратор.